Эняйоки — название рек в Республике Карелия

 Эняйоки (приток Ладожского озера) — в Питкярантском районе
 Эняйоки (приток Асиланйоки) — в Лахденпохском районе